Список послов Великобритании в Турции — дипломаты, представляющие интересы Великобритании в Турции.

Список 
О дипломатах в период до основания Турецкой Республики, см. .
 1920—1924 Рамболд, Хорас
 1924—1926 Линдсей, Рональд
 1926—1933 Клерк, Джордж
 1933—1939 Лорейн, Перси
 1939—1944 Нэтчбулл-Хьюджессен, Хью
 1944—1946 Петерсон, Морис
 1949—1951 :en:Sir Noel Charles, 3rd Baronet
 1951—1953 :en:Alexander Knox Helm
 1954—1958 James Bowker
 1958—1962 :en:Bernard Burrows
 1963—1967 :en:Denis Allen
 1967—1969 Аллен, Роджер (дипломат)
 1969—1972 Сарелл, Родерик
 1972—1977 Филлипс, Хорас
 1977—1980 Derek Dodson
 1980—1983 Peter Laurence
 1983—1986 :en:Mark Russell
 1986—1992 :en:Timothy Daunt
 1992—1995 :en:John Goulden
 1995—1997 :en:Kieran Prendergast
 1997—2001 David Logan
 2002—2006 Уэстмакотт, Питер
 2006—2009 :en:Nick Baird
 2009—2014 Дэвид Реддауэй
 2014—2018 Ричард Мур
 с 2018 года — Доминик Чилкотт

Ссылки 
  British ambassadors and high commissioners: 1880-2010, с. 108.

Турция
Послы Великобритании